Występy w europejskich pucharach słowackiego klubu piłkarskiego Slovan Bratysława.

Wykaz spotkań pucharowych

PEMK/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Liga Konferencji Europy

Puchar Intertoto

Bibliografia 
 

Slovan Bratysława
Słowackie kluby piłkarskie w europejskich pucharach